Pierre Bardy (né en 1987), homme politique monégasque
Pierre Bardy (né en 1992), footballeur français